Con el nombre de Cueva del Guácharo o Cueva de los Guácharos se conocen los siguientes lugares:

 El parque nacional natural Cueva de los Guácharos, en la Cordillera Oriental (Colombia).
 La Cueva de los Guácharos, en las cavernas del río Nus, en el departamento de Antioquia (Colombia).
 La Cueva del Guácharo o Monumento Natural Alejandro de Humboldt, ubicada dentro del parque nacional El Guácharo, en el estado Monagas (Venezuela).